Le Colombier (ou Rocher aux Pigeons), îlot au nord de l'île Maurice
 Le Colombier, série télévisée québécoise de 1957

Voir aussi